Ульм:
 Ульм — секретная операция 1943—1944 гг. Главного управления имперской безопасности нацистской Германии по подрыву советской оборонной промышленности на Урале.

Персоналии 
 Ульм, Штефан (род. 1975) — немецкий гребец-байдарочник, выступал за сборную Германии во второй половине 1990-х — первой половине 2000-х.

Топонимы 
 Ульм — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Ульм — город в округе Прэйри, штат Арканзас, США.

Также 
 «Ульм 1846» — немецкий футбольный клуб.